Журден ( или ) — французский вариант написания названия реки Иордан (а также одноимённой страны Иордании), в русском языке чаще всего встречается в именах собственных, в основном, в фамилиях.

В результате многочисленных переходов в другие языки возникло множество вариантов произношения и транслитерации, например — Джордан, Жордан, Журдейн, Джордейн, Ярден, и даже Йордан

Журден, Амабль Луи Мария Мишель (1788—1818) — французский востоковед.
 Журден, Анри (1864—1931) — французский художник, скульптор, дизайнер и иллюстратор.
 Журден, Ансельм Луи Бернар Брешилье (1734—1816) — французский врач.
 Бернар Журден (род. 1950) — мексиканский автогонщик, родившийся в Бельгии.
 Мишель Журден-ст. (род. 1947) — мексиканский автогонщик, брат Бернара.
 Мишель Журден-мл. (род. 1976) — мексиканский автогонщик, сын Мишеля-старшего.
 Роберт Л. Джордейн (Журден) — автор книг о программировании.
 Шарль Мария Габриэль Брешилье Журден (1817—1886) — французский философ.

Вымышленные
 Г-н Журден — главный персонаж пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве»

Журден, Клод (, 1803—1873) — французский зоолог и палеонтолог.
 Журден, Эрик (, род. 1937) — французский писатель. Приёмный сын классика французской литературы Жюльена Грина.